Forneri ima više značenja:
 Forneri, Cuneo
 Forneri, Torino